Figueruela puede hacer referencia a:

 Figueruela de Abajo, localidad del municipio de Figueruela de Arriba, provincia de Zamora, España;
 Figueruela de Arriba, municipio de la provincia de Zamora, España;
 Figueruela de Sayago, localidad del municipio de Peñausende, provincia de Zamora, España;
 Figueruelas, municipio de la provincia de Zaragoza, España.